Хэпи́н — китайский топоним:

 Хэпин — район города Тяньцзинь (КНР)
 Хэпин — район города Шэньян (КНР)
 Хэпин — уезд городского округа Хэюань провинции Гуандун (КНР)
 Хэпин — остров в Чжунчжэнском районе города Цзилун (Тайвань)